Azemi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad al-Azemi (* 1985), kuwaitischer Fußballspieler
 Ilir Azemi (* 1992), kosovarischer Fußballspieler
 Mohammad al-Azemi (* 1982), kuwaitischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:

 Azimi